Cuatecomaco kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cuatecomaco, Veracruz, ort, 
 Cuatecomaco, Hidalgo, ort, Jaltocán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar